Клейн — фамилия немецкого ( читается как клайн) или еврейского () происхождения.
Отсюда происходят также формы , , Клейнман, Клейнерман, Кляйнер и др. Известные носители фамилии:

 Клейн, Август (1870 — после 1913) — виленский архитектор.
 
 Клейн, Аллен (1931—2009) — американский бизнесмен, музыкальный менеджер.
 Клейн, Бернгард (1794—1832) — немецкий композитор.
 
 Клейн, Бэлла Кришовна (род. 1986) — российский дизайнер и модельер.
 Клейн, Виктор Георгиевич (1909—1975) — немецкий советский писатель.
 Клейн, Виллем (1912—1986) — нидерландский математик и цирковой артист.
 Клейн, Георг (1776—1820) — немецкий философ.
 
 Клейн, Давид (род. 1993) — нидерландский шахматист.
 Клейн, Дани (род. 1953) — бельгийская певица и автор песен, продюсер.
 Клейн, Даниил (1609—1666) — немецко-литовский духовный писатель.
 Клейн, Джейкоб (1899—1978) — немецко-американский философ, историк философии и математики.
 Клейн, Джо (род. 1962) — американский баскетболист и тренер.
 Клейн, Джордж (1864—1931) — американский кинопродюсер.
 Клейн, Доминик Луи Антуан (1761—1845) — французский военный деятель, дивизионный генерал.
 Клейн, Дэвид (род. 1972) — американский актёр, оператор и продюсер.
 Клейн, Жак (1930—1982) — бразильский пианист.
 Клейн, Жерар (род. 1937) — французский фантаст, литературный критик и редактор.
 Клейн, Иван Фёдорович (1837—1922) — русский анатом.
 Клейн, Иоганн Фридрих Карл (1842—1907) — немецкий минералог.
 Клейн, Карл Фёдорович (1853—1904) — русский хирург.
 
 Клейн, Кристал (род. 1981) — сценический псевдоним австрийской модели и порноактрисы Кристианы Фохт.
 Клейн, Кэссиди (род. 1991) — американская порноактриса.
 Клейн, Лев Самуилович (1927—2019) — российский археолог и антрополог.
 Клейн, Леонид Джозефович (род. 1969) — российский филолог, писатель, бизнес-лектор.
 Клейн, Лоуренс (1920—2013) — американский экономист.
 Клейн, Мартин (1884—1947) — эстонский борец.
 Клейн, Мартин Джесси (1924—2009) — американский физик и историк науки.
 Клейн, Мелани (1882—1960) — британский психоаналитик.
 Клейн (Кляйн), Наоми (род. 1970) — канадская антиглобалистка.
 Клейн, Оскар (1894—1977) — шведский физик.
 Клейн, Павел Ульрихович — одесский архитектор.
 Клейн, Пеэтер (род. 1997) — эстонский футболист.
 Клейн, Ральф (1942—2013) — канадский политик.
 
 Клейн, Роман Иванович (1858—1924) — русский и советский архитектор и преподаватель.
 Клейн, Рон (род. 1961) — американский политик.
 Клейн, Рулоф (1877—1960) — нидерландский гребец.
 Клейн, Семён Маркович (1889—1960) — советский учёный, врач-гинеколог.
 Клейн, Соломон (1814—1867) — французский раввин и писатель.
 Клейн, Стеф (1914—1994) — нидерландский футболист.
 Клейн, Стивен Ли (род. 1979) — американский музыкант группы New Found Glory.
 Клейн, Феликс (1849—1925) — немецкий математик.
 Клейн, Френсис (1582—1658) — немецкий художник.
 Клейн, Фриц (1932—2006) — американский сексолог, психиатр.
 Клейн, Эмиль (1955—2004) — немецкий виолончелист и дирижёр.
 Клейн, Эрнест Давид (1899—1983) — канадский раввин и лингвист.
 
 
 Клейн, Юлиус Леопольд (1810—1876) — немецкий драматург и историк литературы.
 Клейн, Якоб Теодор (1685—1759) — германский ботаник.

Составные фамилии 
 Мику-Клейн, Самуил (1745—1806) — румынский грекокатолический богослов, филолог, историк и философ.

Топоним 
 Клейн — посёлок в Ирландии, находится в графстве Килдэр.
 Клейн — кратер на видимой стороне Луны.
 Клейн-Бонайре — остров в Карибском море.
 Клейн-Кюрасао — остров в Карибском море.
 Клейн Врейстат — небольшое бурское государство, существовавшее в Южной Африке.
 Мак-Клейн — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США.

См. также 
 «Клейн и Вагнер» — рассказ Германа Гессе, был написан и опубликован в 1919 году.